

Accezioni comuni 
 8 a.C. oppure 8 d.C. – anno
 8 – numero simbolico del mese di agosto

Aziende 
 8tto Edizioni – casa editrice italiana

Matematica 
 8 – numero naturale dopo il 7 e prima del 9

Musica 
 8 – album di J.J. Cale del 1983
 #8 – album degli Arvingarna del 2006
 8 – album degli Bo Kaspers Orkester del 2008
 8 – album dei Kekal del 2010
 8 – album di Suneohair del 2013
 8 – album degli Incubus del 2017
 8 – album degli Ufomammut del 2017
 8 – album di Anggun del 2017
 8 – album di Statik Selektah del 2017
 8 – album dei Subsonica del 2018

Fisica 
 8 – numero magico nella fisica nucleare

Cinema e teatro 
 8 – opera teatrale di Dustin Lance Black
 8 – film collettivo del 2008 prodotto in Francia

Altro 
 8 rovesciato (simbolo ) – simbolo di infinito usato in matematica
 8+ – forma abbreviata dell'otto, un'imbarcazione con cui si pratica lo sport del canottaggio
 Rover 8 – nome dato a tre modelli di autovettura prodotti dalla Rover
 Proposition 8 – referendum tenutosi in California nel 2008 in cui si chiedeva l'abolizione del diritto al matrimonio fra persone dello stesso sesso

Pagine correlate 
 Otto

Altri progetti